Speyside steht für:
 eine schottische Region, Speyside
 eine schottische Böttcherei, Speyside Cooperage
 ein denkmalgeschütztes Gebäude, Speyside House
 einen schottischen Fernwanderweg, Speyside Way, 
 The Speyside, eine schottische Whiskybrennerei